Las siglas IAR pueden referirse a:
El Instituto Argentino de Radioastronomía;
La Industria Aeronautică Română'.

Iar